Son of a Pimp Part 2 — четвёртый студийный альбом американского рэпера из Окленда Mistah F.A.B., выпущенный 27 мая 2016 года на лейблах Faeva Afta и EMPIRE Records. Продюсированием занимались такие именитые битмейкеры преимущественно из Области залива Сан-Франциско, как Iamsu!, Jake One, Pete Rock, P-Lo, Sean T и Tha Bizness. В гостевом участии присутствуют такие исполнители, как 2 Chainz, B.o.B, Bobby V, Bun B, Carl Thomas, Crooked I, Devin the Dude, E-40, Fashawn, G-Eazy, J. Stalin, Jadakiss, Keak da Sneak, Kendrick Lamar, Keyshia Cole, Kobe, Lil 'Boosie, Lupe Fiasco, Curren$y, Paul Wall, Raekwon, Schoolboy Q, Slim Thug, Snoop Dogg, Tech N9NE, The Jacka, Too $hort и Z-Ro. Альбом занял 24-ю позицию в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, 16-ю позицию в Top Rap Albums, 22-ю позицию в Independent Albums и 3-ю позицию в Heatseekers Albums. Релиз является продолжением наиболее успешного альбома рэпера 2005 года Son of a Pimp.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы Mistah F.A.B.
Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные Jake One
Альбомы, спродюсированные Питом Роком
Альбомы, спродюсированные Tha Bizness
Альбомы Empire Distribution
Гангста-рэп-альбомы США